— манга и аниме-сериал. Манга создана Масаки Сэгава по мотивам романа Футаро Ямада «Манускрипт ниндзя Кога» (опубликован в 1958 году) и выпущена в Японии в 2003—2004 годах. Аниме выпущено в 2005 году студией Gonzo. Продолжение «Василиска» —  основано также на одном из романов Футаро Ямада и создано Масаки Сэгава.

Два клана ниндзя, Ига Цубагакурэ и Кога Мандзидани, сражаются друг с другом для того, чтобы выяснить, кто из двух внуков Токугава Иэясу станет следующим сёгуном. Смертельная битва между десятью лучшими воинами каждого клана даёт выход накопившейся веками ненависти и убивает последнюю надежду на мирное сосуществование обоих кланов.

В 2005 году была снята экранизация романа «Манускрипт ниндзя Кога» под названием «Синоби».

Сюжет 

XVI век, смуты раздирают страну восходящего солнца. Цветки сакуры облетают над убитыми в боях и устилают розовым ковром павших воинов. Два клана ниндзя Ига и Кога издревле враждуют друг с другом, и никто не помнит первопричины вражды. Сверкают мечи, льется кровь, ниндзя изобретают изощренные орудия убийства: от неразрывных пут до ядовитой клейкой слюны. Но брезжит надежда — наконец заключен мир между кланами — нерушимый договор, запрет на стародавнюю вражду.

Время идет, вековая ненависть вновь разгорается подобно лесному пожару и пожирает ростки любви между потомками древних кланов. Союз двух сердец глав кланов обещает завершение вражды. Однако судьба оказывается немилосердна: волею сёгуна Токугава, который воспользовался враждой кланов Ига и Кога в собственных целях, договор о ненападении расторгнут. Влюблённым не быть вместе. По 10 отчаянных храбрецов-ниндзя выступят от каждого клана и будут сражаться до тех пор, пока воины одного клана, оставшиеся в живых, не докажут своей жизнью победу собственного клана. Это записано в свитке, подписанном сёгуном, и кровью будут вычеркнуты имена павших…

История вражды и любви, интриг и предательства. Феодальная Япония, 1614 год, время правления Великого сёгуна Иэясу Токугавы. Токугава уже стар и желает найти преемника на своё место, но никак не может выбрать между своим старшим внуком Такэти и младшим Кунити. Его нерешительность грозит началом междоусобной войны, так как отношения между преемниками накалены до предела. После долгих раздумий Иэясу находит выход из сложившегося положения, при котором ни Кунити, ни Такэти, да и его земли не пострадают. Для этого он выбирает два клана ниндзя — клан Кога и клан Ига, — между которыми на данный момент заключен мирный договор, но их вражда длится уже несколько веков, чтобы определить, кому же из братьев стать сёгуном, их мирный договор расторгается, а между кланами назначается смертельный поединок, на сторону Такэти встают 10 лучших ниндзя клана Ига, а Кунити — 10 лучших ниндзя клана Кога. И чей клан в итоге победит, тому из братьев и быть сёгуном. Но внуки теперешних лидеров кланов любят друг друга, классическая тема нашего мира неизменна. Им предстоит выяснить, что важнее — существование клана, жизни окружающих тебя людей или любовь. На что способна любовь против вековой вражды?

Персонажи

Клан Кога Мандзидани 
Ниндзя Кога предпочитают использовать различные уловки и ухищрения для убийства своих врагов, их техники, в основном, являются защитными.

 — внук Кога Дандзё, жених Оборо. Возглавил клан Кога после смерти деда. Использует технику глаз Додзюцу («околдовывающий взгляд»), а также искусно орудует катаной. Додзюцу позволяет Гэнносукэ моментально подчинить разум нападающих, заставляя тех, кто встречается с ним взглядом, убить себя вместо него.
 Сэйю: Косукэ Ториуми

 — дед Гэнносукэ и предводитель клана Кога. Был выбран Токугава Иэясу предводителем десяти синоби из клана Кога, которым предстояло сразиться в смертельной схватке с десятью синоби клана Ига. Он специализируется на метании отравленных дротиков, что делает практически совершенно. В молодости Дандзё влюбился в главу клана Ига, Ига Огэн. Он хотел жениться на ней, чтобы прервать многовековую вражду между двумя кланами, но совместная атака сил Ода Нобунаги и Кога клана Цубагакурэ сделала выполнение его желания невозможным. Несмотря на то, что Дандзё не знал о готовящимся нападении на клан Ига, сокрушённая Огэн не смогла простить Дандзё и их мечта о мирном сосуществовании так и осталась мечтой. Несмотря на несложившиеся отношения с Огэн, Дандзё не покидала мысль о том, чтобы привести кланы к мирному сосуществованию. Именно поэтому он разрешил Гэнносукэ жениться на Оборо.
 Сэйю: Киёси Кобаяси, Ватару Хатано (молодой Дандзё)

 — дядя и наставник Гэнносукэ, которого обучил технике глаз Додзюцу. Он является одним из десяти синоби, представляющих клан Кога в смертельной схватке с кланом Ига. Старшая сестра Хёмы является матерью Гэнносукэ, а он приходится Хёме племянником. На протяжении многих лет Хёма обучал Гэнносукэ технике глаз Додзюцу. Он всегда старался показать Гэнносукэ, что в бою нельзя уповать только на силу собственных глаз, поэтому развивал в нём многие другие качества, которые пригодятся в сражении. В отличие от Гэнносукэ Додзюцу Хёмы работает постоянно, поэтому ему приходится держать глаза закрытыми, чтобы не убить по ошибке того, кого не стоит. Отлично развитым слухом Хёма компенсирует отсутствие зрения. Пожалуй самым важным уроком, который преподал Хёма Гэнносукэ являются его слова о мире: «Несмотря на все различия, которые могут существовать между людьми, они всё равно остаются людьми, которые живут, чувствуют и умирают одинаково.» Во многом благодаря Хёме Гэнносукэ смог взглянуть на вражду между Кога и Ига с другой стороны нежели люди клана Кога и старался привести оба клана к мирному сосуществованию. Хёма, осторожный и предусмотрительный, первый из Кога понял, что договор о ненападении между Ига и Кога расторгнут, когда Ига вошли в Кога. Хотя Хёма и не доверяет Ига, но всё же он полностью поддерживает Гэнносукэ в его желании мирного сосуществования обоих кланов и поддерживает его несмотря ни на что.
 Сэйю: Ясуси Миябаяси

 — насколько красивая девушка, настолько же и смертоносная. Она в совершенстве владеет техникой метания сюрикэнов и носит при себе меч, похожий на трость. Самую большую опасность таит в себе дыхание Кагэро, ведь когда она возбуждается её дыхание становится ядовитым и любой, кто окажется в тот момент рядом с ней умрёт. Этой техникой обладали все женщины в её роду. Кагэро влюблена в Кога Гэнносукэ, но из-за своей особой техники и из-за любви Гэнносукэ к Оборо Кагэро не может быть с ним, из-за чего сильно страдает. Главной целью в сражении между Ига и Кога для Кагэро становится Оборо. При любом удобном случае она старается её оскорбить, за что часто получает выговоры со стороны Муроги Хёмы. Наблюдая столь сильное влечение Кагэро к Гэнносукэ Дандзё перед своим отъездом в Сумпу советуется с Хёмой насчёт того, что настала пора найти пару для Кагэро. Несмотря на сомнения со стороны Кисараги Саэмона о том, что кто-нибудь захочет пожертвовать своей жизнью ради ночи с Кагэро, Хёма считает, что в Кога найдутся люди, способные на такое.
 Сэйю: Риса Хаямидзу

 — был выбран Кога Дандзё, чтобы стать одним из десяти синоби, представляющих клан Кога в смертельной схватке с кланом Ига. Саэмон, пожалуй, является самым сложным персонажем. Хладнокровный и равнодушный, он спокойно может переключаться с военных действий на мирную жизнь. Единственный человек, к которому он проявляет чувства — Окои, его младшая сестра. После жестокой смерти Окои от рук синоби клана Ига Саэмон полностью отдаёт себя войне между двумя кланами. Для него месть за сестру становится на одну ступень с благополучием своего клана. Он будет использовать любые методы (физические или моральные), чтобы уничтожить оставшихся из десяти синоби клана Ига. Но после каждого убийства Саэмон просит прощения у жертвы и считает, что в загробной жизни его враг найдёт покой, которого ему так не хватало в жизни. Вместе с другим синоби из Кога, Касуми Гёбу, специализируется на маскировке. Создавая отпечаток лица человека, чью внешность он хочет принять, в глине или земле, Саэмон принимает образ этого человека (предварительно вставив лицо в этот отпечаток). В совокупности с умением имитировать голоса людей Саэмон остаётся непревзойдённым мастером маскировки и шпионажа. Но его техника имеет лишь «внешний» эффект: Саэмон не получает способностей тех, чей образ он принимает, он также не может получить их память. Эта техника не действует на зверей (в этом можно было убедиться в ситуации со змеёй Хотаруби).
 Сэйю: Ёдзи Уэда

 — высокий, лысый и мускулистый он способен согнуть пополам своего врага, используя лишь собственные руки. Несмотря на свои габариты Гёбу считается профессионалом в области маскировки. Сливаясь с окружающей его поверхностью Гёбу может свободно по ней передвигаться и атаковать врага оттуда, откуда он менее всего ожидает быть атакованным. Но у этой специальной техники также существуют некоторые ограничения: во-первых, размер используемой поверхности должен быть хотя бы сравним с размерами самого Гёбу, чтобы он мог свободно в ней передвигаться; во-вторых, только его тело обладает способностью сливаться с поверхностью, так что для того, чтобы использовать эту технику он должен быть абсолютно голым; в-третьих, то, что он сливается с поверхностью никаким образом не даёт ему дополнительной защиты: если кто-нибудь атакует поверхность, в которой находится Гёбу, то он получит определённый урон сравнимый с силой атаки противника. Как и большинство из Кога Гёбу питает ярую ненависть к клану Ига, но в его случае ненависть обусловлена желанием отомстить за отца (Ренбу), которого убили ниндзя клана Ига. Но вскоре после убийства Ренбу Хаттори Хандзо заставил оба враждующих клана подписать договор о ненападении, так что Касуми не удалось отомстить врагам. В знак того, что он не согласен с условиями подписанного договора он побрил голову налысо. Но Гёбу также признаёт собственную вину в гибели отца, о чём и говорит Хёме. Именно потому, что тогда он был слишком слаб, Гёба усердно проводил время за тренировками, чтобы создать из собственного тела непреодолимую скалу. В аниме Гёбу поддерживает почти родственные отношения с Окой, которую берёт с собой всегда на охоту или просто на прогулки по лесам Мандзидани.
 Сэйю: Кацухиро Китагава

 — молодая и энергичная, одарённая прекрасным телом, представляет собой наглядный пример куноити. Её объединяют родственные узы с Кисараги Саэмоном, она приходится ему сестрой, и Окои единственный человек, способный заставить Саэмона улыбнуться. В аниме Окои очень дружна с Касуми Гёбу, с которым они вместе любят охотиться на зверей в лесах Мандзидани. Несмотря на отличные навыки ниндзя у Окои есть своя особая техника: при телесном контакте с жертвой кожа Окои прилипает к коже жертвы и она высасывает всю кровь своего врага. После применения этой техники Окои должна вывести из организма излишки крови, чтобы использовать эту технику снова.
 Сэйю: Харука Кимура

 — добрый толстяк с хорошим чувством юмора; Дзёсукэ едва ли соответствует традиционным представлениям о ниндзя. И как видим из его отношений с Акэгину он тот ещё распутник. Несмотря на его невоспитанность Дзёсукэ является гораздо более проницательным, чем кажется на первый взгляд. Именно он первым понимает, что Ига замышляют что-то враждебное по отношению к клану Кога. Несмотря на свои габариты Дзюсукэ обладает отличной скоростью и ловкостью: он легко уклонялся от атак таких сильных синоби как Акэгину и Росай. Секретная техника Дзёсукэ заключается в умении изменять форму и вес собственного тела как ему угодно.
 Сэйю: Кацуи Тайра

 — у него нет рук и ног, но это не мешает ему передвигаться по земле на большой скорости. Для этого он использует специальную броню на груди собственной туники. Вместо рук Дзюбэй использует для атаки свой длинный и цепкий язык, которым он достаёт кинжал из горла и может поражать им противника. Дзюбэй также хорошо обучен астрологии и он предсказывал будущее клана Кога с большой точностью.
 Сэйю: Ацуси Имаруока

 — Сёгэн, пожалуй, имеет самое необычное тело из всех персонажей, представленных в «Василиске». Шарообразная спина, длинные руки и ноги придают ему паукообразный вид. Он также обладает длинным языком (не настолько длинным как у Дзюбэя) из которого может выпускать липкую субстанцию. Он может придавать ей различную форму, это могут быть пули, нити или даже паутина. Кадзамати является одним из немногих в Кога, кто больше ориентирован на бой с противником, чем на действия хитростью. Особенности тела Кадзамати свойственны всем из его рода, что мы прекрасно видим во время нападения Ига на Кога, когда Косиро столкнулся с синоби, очень сильно напоминающем Сёгэна.
 Сэйю: Рюсаку Тидива

Клан Ига Цубагакурэ 
В отличие от клана Кога, техники ниндзя Ига более ориентированы на атаку.

 — внучка Огэн. Возглавила клан Ига после смерти бабушки, но потеряла авторитет из-за своего пассивного поведения. Её глаза наделены свойством нейтрализовать любые техники.
 Сэйю: Нана Мидзуки

 — как предводитель клана Ига Цубагакурэ, возглавила отряд из десяти синоби клана Ига для смертельной схватки с десятью синоби клана Кога. У неё телепатическая связь со своим соколом, которого она использует в качестве гонца и прислуги. Неизвестно обладает ли она какими-то специальными техниками. В молодости она была влюблена в Кога Дандзё, и они вместе хотели положить конец кровавым войнам между двумя кланами, сыграв свадьбу. Но после атаки клана Ига совместными силами Оды Нобунаги и клана Кога, в результате которой был убит её дед, Оген перестала верить Дандзё. Несмотря на эти события Огэн всячески способствовала женитьбе своей наследницы Оборо на наследнике клана Кога, Кога Гэнносукэ, пытаясь тем самым положить конец вражде между двумя кланами. Сначала она хотела, чтобы Оборо вышла замуж за Тэндзэна, но потом она изменила своё решение в пользу Гэнносукэ.
 Сэйю: Хисако Кёда, Миюки Савасиро (молодая Огэн)

 — главный отрицательный персонаж аниме и манги. После смерти Огэн становится лидером клана Ига. Несмотря на то, что Тэндзэн не обладает никакой особой техникой ниндзя, в его теле живёт существо, которое затягивает любые раны и восстанавливает после повреждений в боях. Убить Тэндзэна можно, только если сжечь его тело дотла или отрубить голову.
 Сэйю: Сё Хаями

 — кандзи, которыми записывается её имя, дословно переводятся как «красный шёлк», что определяет её особую технику и стиль одежды. Акэгину является личным телохранителем и наперсницей Оборо, она единственная из Ига, кто спокойно относится к неудачам Оборо в изучении военного дела. Акэгину относится к Оборо как к младшей сестре, но это не мешает именно ей обмануть Оборо, когда Ига узнают о разрыве договора между Ига и Кога и заманить к себе Гэнносукэ и Дзёсукэ. Тем не менее Акэгину и Косиро — единственные из десятки синоби Ига, кто не осудил Оборо после того, как она запечатала себе глаза. Акэгину даже специально сохранила флейту Гэнносукэ, которую он оставил Оборо. Привлекательная и сексуальная девушка, Акэгину является ярким примером куноити, так как она использует свою чувственность для того, чтобы уничтожать противников противоположного пола. В битве она использует особую технику, которая основана на контроле собственной крови; выпрыскивая собственную кровь в лицо противника, Акэгину создаёт туман и отвлекает его таким образом, получая хорошие условия для атаки. Акегину влюблена в ученика Тэндзэна, Тикуму Косиро, за которого она хотела бы выйти замуж в будущем.
 Сэйю: Миса Ватанабэ

 — несмотря на то, что в иерархии клана Ига Косиро занимал позицию близкую к гэнину, его талант и искусство ведения боя произвели достаточное впечатление на главу клана Огэн, и она включила его в список десяти элитных синоби, представляющих клан Цубагакурэ в схватке с кланом Кога. Особая техника Косиро заключается в умении создавать множество маленьких торнадо, объединённых в один большой вихрь, который поглощает тело противника и разламывает его на куски. Он также всегда носит с собой два серпа (кусари-гама), которые может использовать не только в ближнем бою, но и в дальнем, в качестве бумерангов. После того как Гэнносукэ ослепил Косиро, у последнего лучше развились другие чувства, компенсирующие слепоту. Косиро рос вместе с Оборо, и несмотря на разные положения их семей в обществе, она всегда считала его своим старшим братом, а Косиро всей душой был предан Оборо. Но с другой стороны, он является учеником Тэндзэна и вынужден выполнять его приказы, иногда подавляя собственные чувства. Косиро также является возлюбленным Акэгину.
 Сэйю: Ватару Хатано

 — является одним из немногих в Ига, кто предпочитает выигрывать схватку хитростью нежели силой. Покрывая своё тело солью Дзингоро превращается в некое подобие слизня, что позволяет ему проникать сквозь даже самые малые щели и приближаться к своему противнику на достаточное расстояние для нанесения смертельного удара. Но находясь долго в таком состоянии, он может умереть от обезвоживания, так как соль постепенно разъедает его тело. Единственным способом восстановить утраченные силы и человеческий облик является для него погружение в чистую воду.
 Сэйю: Кэн Уо

 — внешнее сходство с обезьяной, чрезмерный волосяной покров тела и использование в бою бо сильно напоминают о сходстве Нэнки с Сунь Укуном, царём обезьян в китайской мифологии. Нэнки слишком горд и надменен, что приводит к недооценке противника. Его главным оружием являются его собственные волосы: он может управлять ими и придавать им любую форму. Его волосы достаточно прочны для того, чтобы переносить собственное тело (в случае с преследованием Окой) и поднимать противников. Под одеждой его тело также покрыто волосами, которые могут принимать форму игл для того, чтобы атаковать противника, который подошёл слишком близко.
 Сэйю: Кэндзи Уцуми

 — маленькая и стройная молодая девушка с прямыми чёрными волосами, падающими на плечи. Несмотря на то, что Хотаруби разделяет ненависть своего клана к Кога, главной её задачей в войне является месть за возлюбленного Ясямару. Она любит его настолько сильно, что даже сама мысль о том, что он мог пострадать, повергает её в бешенство. Узнав о смерти Ясямару, она отдаёт всю себя войне, чтобы при удобном случае отомстить за смерть любимого. В бою Хотаруби призывает стаи бабочек, с помощью которых может запутать противника и нанести смертельный удар там, откуда враг ждёт его меньше всего, или незаметно скрыться. У неё есть прирученная змея, которую она использует в качестве телохранителя. Хотаруби также отлично владеет танто.
 Сэйю: Миюки Савасиро

 — дерзкий и самонадеянный малый, главным оружием которого являются множественные удушающие нити, которыми он атакует противника. Эти нити называются Кокудзё (чёрная верёвка), их вьют из волос молодых девушек и потом погружают в специальные масла, что делает их прочными, как сталь. Ясямару контролирует нити и может управлять ими по своему желанию: он может душить ими, резать или использовать в качестве игл. Нити располагаются в основном на руках Ясямару, но также для экстренных случаев часть их есть на ногах. У Ясямару также есть большой нож, но он редко им пользуется, так как обычно его противники умирают быстрее, чем успевают приблизиться к нему.
 Сэйю: Наоки Янаги

 — самый старший член десятки синоби клана Ига, не считая Тэндзэна. Росай довольно невелик ростом и у него огромная голова. Несмотря на свой возраст Росай является достаточно сильным синоби и он может сломать дерево всего одним ударом. Его особая техника базируется на умении удлинять конечности, что позволяет ему наносить удары по врагам на дальних расстояниях.
 Сэйю: Такэси Аоно

Список серий

Саундтрек 
Открывающая тема:
 Onmyouza — .
Песня выпущена в сингле «Kouga Ninpouchou» 27 апреля 2005 года.

Закрывающие темы:
 Нана Мидзуки —  (1, 9, 11, 12, 15, 16, 24 серии)
 Нана Мидзуки — «WILD EYES» (2-8, 10, 13, 14, 17-23 серии)
Обе песни были выпущены в сингле «Wild Eyes» 5 мая 2005 года.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 

Seven Arcs